Rismyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rismyrtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Rismyrtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Rismyrtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Rismyrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Rismyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Rismyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (8,33 ha)
Rismyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Inre Rismyrtjärnen, sjö i Kalix kommun,  (5,71 ha)
Rismyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (10,1 ha)
Yttre Rismyrtjärnen, sjö i Kalix kommun,  (2,6 ha)
Lill-Rismyrtjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Rismyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726390-163784), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11 ha)
Rismyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729415-166172), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Rismyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730263-168938), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,23 ha)
Rismyrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Rismyrtjärnen (Malå socken, Lappland, 723956-161704), sjö i Malå kommun, 
Rismyrtjärnen (Malå socken, Lappland, 725924-161708), sjö i Malå kommun, 
Rismyrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn